Konsulat RP w Ungvar – polska placówka dyplomatyczna na terenie Węgier (1938). Decyzją arbitrażu wiedeńskiego Węgry otrzymały teren południowego Zakarpacia, wraz z Użhorodem. Funkcjonująca na terenie Czechosłowacji polska placówka dyplomatyczna w Użhorodzie z dniem 2 listopada 1938 roku zakończyła działalność na terenie Czechosłowacji, stając się konsulatem w Ungvar na terenie Węgier. Następnie placówkę przeniesiono do Chustu.

Kierownicy konsulatu 
1 lutego 1934 – 1 kwietnia 1939 - Mieczysław Chałupczyński
1939 – Jerzy Szczeniowski
1939 –1940 – Michał Czudowski

Przypisy

Bibliografia 

Ungvar
Polska
Użhorod